Герстенберг (нем. Gerstenberg) — многозначный термин. 

 Герстенберг — коммуна в Германии, в земле Тюрингия.

Фамилия 
Известные носители:

 Герстенберг, Вальтер (1904—1988) — немецкий музыковед и педагог.
 Герстенберг, Генрих Вильгельм фон (1737—1823) — немецкий писатель.
 Герстенберг, Иоганн Даниэль (Иван Данилович; 1758—1841) — учредитель и владелец одной из первых музыкально-издательских фирм в России.
 Герстенберг, Отто (1848—1935) — немецкий коллекционер искусства.